Ли́да Де́меш
 Лидия Владимировна Демеш (1930—1943) — белорусская партизанка, казнённая немецкими оккупационными властями.
 «Лида Демеш» — российский грузовой теплоход, приписанный к порту Петропавловск-Камчатский.